Skørbæk henviser til flere stednavne:
 Skørbæk (Hjørring Kommune) – bebyggelse i Hørmested Sogn og Tolne Sogn i Hjørring Kommune
 Skørbæk (Fredensborg Kommune) – bebyggelse i Karlebo Sogn, Fredensborg Kommune
 Skørbæk (Aalborg Kommune) – landsby i Ejdrup Sogn, Aalborg Kommune